Dragprov kan avse:

 Dragprov – ett materialprov, se Dragprovkurva 
 Draghundssport – en hundsport för draghundar
 Dragprov – ett arbetsprov för Sennenhund